Hyvernat ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Hyvernat (1858–1941), franko-amerikanischer Koptologe
 Luc Hyvernat (* 1968), französischer Manager